Zara – sieć sklepów odzieżowych
 Zara – plemię
 Zara – rosyjska piosenkarka
 Zara – typ krążowników
 Zara – włoska nazwa miasta Zadar w Chorwacji
  – miasto w Turcji, w prowincji Sivas
  – imię żeńskie